Don Rendell (né en 1926), musicien et arrangeur de jazz anglais ;
 Ed Rendell (né en 1944), homme politique américain ;
 Ruth Rendell (1930-2015), auteur britannique de romans policiers et de thrillers psychologiques ;
 Stuart Rendell (né en 1972), athlète australien.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais